Зайчо́нок — многозначный термин.

 Зайчонок (мн. ч. зайча́та) — детёныш зайца и зайчихи, или маленький заяц.
 Зайчонок — персонаж мультфильмов, например, Зайчонок и муха (1977).